Bronisław Komorowski (1847-1912), écrivain polonais ;
 Bronisław Komorowski (1889-1940), religieux catholique et homme politique polonais ;
 Bronisław Komorowski (né en 1952), homme d'État polonais, président de la République de 2010 à 2015.